Charlotte – imię żeńskie, pol. Karolina, Szarlota

 Charlotte (1898-1977) – księżna Valentinois

Geografia 

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Charlotte – przeszło dwumilionowe miasto/aglomeracja w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mecklenburg
 Charlotte – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Charlotte – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Charlotte – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Charlotte – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Charlotte – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Dickson
 Charlotte – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Atascosa
 Charlotte – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Charlotte (ang. Charlotte Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Charlotte (ang. Charlotte Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Charlotte (ang. Charlotte Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Charlotte (ang. Charlotte Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Charlotte (ang. Charlotte Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Charlotte (ang. Charlotte County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Charlotte (ang. Charlotte County) – w stanie Wirginia

Hrabstwo w Kanadzie:
 hrabstwo Charlotte (ang. Charlotte County) w prowincji Nowy Brunszwik

Kopalnie węgla kamiennego w Polsce:
 Charlotte w Rydułtowach
 Charlotte w Sosnowcu
 Charlotte w Załężu

Inne miejsca:
 Pustynia Charlotte
 Charlotte Amalie – stolica i największe miasto kolonii Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 Port Charlotte
 Charlotte – parafia, będąca jednostką administracyjną Saint Vincent i Grenadyn

Postacie fikcyjne 
 Charlotte (w tłum. pol. Szarlota) – inteligentna pajęczyca, tytułowa bohaterka powieści Pajęczyna Szarloty (Charlotte's Web) autorstwa Elwyna Brooksa White'a
 Charlotte „Lotte” (w tłum. pol. Karolina „Lota”) – bohaterka powieści Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego

Grupy artystyczne 
 Charlotte – japoński zespół muzyczny

Sport 
 Charlotte – świeca, jedna z pozycji w łyżwiarstwie figurowym

Zobacz też